Cette page contient les pages d'homonymie de America et América.

America

Toponyme 

 America, mot anglais désignant les États-Unis ;
 America, un village du Limbourg néerlandais ;

Titres d’œuvres

Série télévisée 
 , série télévisée diffusée du  au .

Cinéma 
 America, film muet américain de  sorti en 1924 ;
 , film américain d'Yves Simoneau sorti en 2009 ;
 , film porto-ricain de  sorti en 2011 ;
 America, film documentaire français de Claus Drexel sorti en 2018 ;

Littérature 
 , livre satirique écrit en 2004 par l'humoriste américain Jon Stewart et les scénaristes du Daily Show ;

Revues 
 , revue des jésuites aux États-Unis ;
 America, mook trimestriel français sur les États-Unis, lancé en 2017 ;

Jeu vidéo 
 America, jeu vidéo de stratégie développé par  en 2001 ;

Musique

Albums 

 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1971 ;
 , album de  sorti en 1976 ;
 , album de  sorti en  ;
 America, album de  sorti en 1989 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 Corporate America est un album du groupe Boston. Il est sorti en 2002 ;
 America: The EP, EP de Rebecca St. James sorti le  ;
 America: An Album for All Ages, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Thirty Seconds to Mars sorti le  ;

Chansons 

 My Country, 'Tis of Thee ou America, chanson américaine patriotique, écrit par Samuel Francis Smith en 1831 ;
 America, chanson de la comédie musicale  (1957) ;
  est une chanson de la chanteuse-compositrice Gianna Nannini
 , chanson de  présente sur l'album Bookends sorti le  ;
 , chanson de Neil Diamond présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Prince présente sur l'album Around the World in a Day sorti le  ;
 , chanson de Killing Joke présente sur l'album Outside the Gate sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Razorlight présente sur l'album  sorti le  ;
 America, morceau du groupe slovène Laibach, sorti sur l'album Volk en 2006 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album America: An Album for All Ages sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Imagine Dragons présente sur l'album  sorti le .

Bateaux 
America  peut désigner :
 America, navire à bord duquel Francis Daniel Pastorius arriva à Philadelphie en 1683 ;
 America, vaisseau de ligne ;
 America, voilier américain qui donnera son nom à la Coupe de l'America ;
 America, paquebot transatlantique des United States Lines ;

Autres 
America peut désigner :
 , groupe de rock.
 Venturi America, une voiture.

AMERICA peut désigner :
 AMERICA, marque masculine de vêtements de la chaîne Tristan & America (en 2007, la marque AMERICA est abandonnée et Tristan devient le seul nom).

América

Toponyme 

 América, mot en espagnol ou portugais signifiant Amérique ;
 América, localité argentine située dans le  de Rivadavia, dans la province de Buenos Aires ;
 América, localité située dans l'État de Tamaulipas, au Mexique ;
 América, localité située dans l'État de Tamaulipas, au Mexique.

 La América, commune située à Medellín, en Colombie.

Oeuvres

Musique 
 América, chanson de José Luis Perales ;
 América, chanson du duo Tiro de Gracia ;
 América, album de Miguel Gallardo ;
 , EP de  sorti le  ;

Cinéma 
 América, film dramatique russo-portugais réalisé et coproduit par le réalisateur portugais João Nuno Pinto ;
 América, telenovela brésilienne en  diffusée en 2005 ;

Littérature 
 América, roman américain de T. C. Boyle publié en 1995 aux États-Unis et en 1997 en France.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Copa América, compétition internationale de football
 Copa América de Ciclismo, compétition brésilienne de cyclisme
 Coupe de l'America, régate qui se déroule tous les trois à quatre ans